nnz – codice ISO 639-3 della lingua da'da'